Chronika bezeichnet:

Chronik
Buch der Chronik
Chronika (Apollodor von Athen)